Trolle d'Europe, une plante herbacée

Patronymes 

 Michel Trollé (1959- ) : pilote automobile
 Gustave Trolle (1488-1535) : archevêque d’Uppsala
 Erik Trolle (v.1460-1530) : régent de Suède
 Orvar Trolle (1900-1971) : nageur suédois

Toponyme 

 Château de Trolle-Ljungby